

Patronyme
 Ramuntxo Camblong, conseiller municipal à Anglet depuis 2001, président du PNB en Pays basque nord depuis 2004 et membre de la direction nationale EBB à Bilbao.

Toponyme
 Castetnau-Camblong, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme